Първичен страх може да се отнася за:

 „Първичен страх“ — роман на Уилям Дийл от 1993 г.
 „Първичен страх“ – филм от 1996 г., адаптация по романа.